Олег Анатольевич Чернышёв () — белорусский военоначальник, заместитель председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь (с апреля 2014 года), кандидат юридических наук.

Биография 
В 1986 году окончил Минское высшее военное инженерное училище.

Работал заместителем начальника Института национальной безопасности Республики Беларусь.

С 2002 по 2009 годы являлся начальником Антитеррористического центра (АТЦ) КГБ Республики Беларусь, с 2009 по 2013 годы являлся командиром специального антитеррористического подразделения КГБ — группы «Альфа».

4 апреля 2014 года назначен заместителем председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.

18 октября 2021 года назначен заместителем Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси .

Женат.

Международные санкции
В марте 2012 года был включён в санкционный список ЕС («»). Европейские санкции были сняты 15 февраля 2016 года.

2 октября 2020 года был снова включён в санкционный список ЕС. Кроме того, на него распространены санкции Великобритании, Канады, Швейцарии. 20 ноября к октябрьскому пакету санкций ЕС присоединились Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Северная Македония, Черногория и Украина.

Примечания 

Персоналии:Спецслужбы Белоруссии
Генерал-майоры (Белоруссия)
Персоналии:Институт национальной безопасности Республики Беларусь
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании